

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2012.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
 
: 1998-99, 2005-06

Nazionale
  Campionato del mondo: 1
: 2013

  Campionato europeo U-18: 1
: 1997

Individuale
 Lega Nazionale A:
 2009-10: Most Goals by Defenseman

 American Hockey League:
 2003-04: All-Star Game

Campionato del mondo: 
 2013: All-Star Team

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni